Het Belgisch kampioenschap baseball bestaat uit de betere teams van het Belgische baseball. De Spartans Deurne zijn titelhouder.

De kampioen is gekwalificeerd voor het Europees kampioenschap honkbal en de vicekampioen neemt deel aan de European Cup Qualifier.

Seizoen 2019

De Clubs van seizoen 2019
 Hoboken Pioneers
 Brasschaat Braves
 Royal Greys
 Mont-Saint Guibert Phoenix
 K. Deurne Spartans
 Borgerhout Squirrels

Palmares

Externe links 
 Vlaamse liga van baseball–softball
  Waalse liga van baseball–softball
  Belgium op mister-baseball.com.

Honkbalcompetitie
baseball